Алексан Матевосович Киракосян — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1918 году в селе Айгабац. Член КПСС с 1943 года.

С 1936 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1936—1986 гг. — преподаватель, учитель школы, участник Великой Отечественной войны, председатель райисполкома, первый секретарь нескольких райкомов КП Армении, заместитель заведующего, заведующий отделом, заместитель председателя бюро ЦК КП Армении по сельскому хозяйству, министр мясной и молочной промышленности Армянской ССР, заместитель, первый заместитель Председателя Совета Министров Армянской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 10-го созыва, Верховного Совета Армянской ССР 4-11 созывов.

В 2001 году было присвоено звание Почётный гражданин Еревана.

Умер в 2007 году.

Ссылки 
 Киракосян 
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 10. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1980. — с. 204.

Народные комиссары и министры Армянской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Армении
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Председатели районных исполкомов СССР
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 11-го созыва
Почётные граждане Еревана